Sandmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Sandmeier (* 1995), deutscher Volleyballspieler
 Julius Sandmeier (1881–1941), deutscher Schriftsteller und literarischer Übersetzer
 Karl Sandmeier (1917–2000), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Melchior Sandmeier (1813–1854), Schweizer Lehrer, Landwirtschaftslehrer, Redakteur und Autor
 Thorben Sandmeier (* 1992), deutscher Volleyballspieler

Siehe auch:
 Sandmeyer